Народные музыкальные инструменты () — серия памятных монет, выпущенная Национальным банком Украины в 2003—2007 годах.

Серия состоит из четырёх биметаллических монет из недрагоценных металлов номиналом в 5 гривен.

О начале выпуска выпуске монет серии и выпуске первой монеты («Бандура») было объявлено письмом НБУ от 22 декабря 2003 года. О выпуске других монет серии было объявлено письмами НБУ: «Лира» — от 20 декабря 2004, «Цимбалы» — от 12 декабря 2006, «Бугай» — от 5 ноября 2007.

Монеты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Памятные монеты на сайте НБУ

Памятные монеты Украины